Yaverlandia  (“de Yaverland”) es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo maniraptor, que vivió principios del período Cretácico, hace aproximadamente 124  millones de años, en el Barremiense, en lo que es hoy Europa. Encontrado en la Formación Wessex, de la Isla de Wight, fue descrito en un primer momento como miembro basal de los paquicefalosáuridos, pero recientemente en un trabajo de Darren Naish se demostró que se trata de un terópodo, aparentemente un maniraptora. De él se conoce sólo un cráneo grueso, con dos protuberancias marcadas en el domo.

Referencias 

Sullivan, R.M. 2006. A taxonomic review of the Pachycephalosauridae (Dinosauria: Ornithischia). New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 35:347-365.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Yaverlandia dentro de dinosauromorpha en The Thescelsosaurus (en inglés)

Maniraptora
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa